Вулиця Северина Наливайка — вулиця у місті Сміла Черкаської області. Розпочинається від вул. Мазура, закінчується перехрестям з вул. Складської. Названа на честь українського гетьмана Северина Наливайка.

Джерела 
 Давиденко О. Вулицями рідного міста. Історичний нарис. — Черкаси, 2002. — 64 с.

Вулиці Сміли
Сміла
Вулиці Сміли, названі на честь людей